Por crocodile (crocodilo, em inglês) pode estar à procura de:

 Crocodile (filme) - filme americano do ano 2000 dirigido por Tobe Hooper
 Crocodile (1996) - filme coreano dirigido por Kim Ki-duk
 "Crocolile" - episódio de Black Mirror
 Crocodiles - álbum da banda inglesa Echo & the Bunnymen

Outros
 "Crocodile Rock" - canção de Elton John
 Crocodile Dundee - filme australiano de 1986
 Sir Crocodile, personagem de One Piece.

Desambiguação